Schweike ist
 eine Pferderasse im späteren Ostpreußen
 Świekatowo, Dorf in Polen